Новобогданово () — село, Гавриловский сельский совет, Барвенковский район, Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320481508. Население по переписи 2001 г. составляет 125 (56/69 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Новобогданово находится в 1,5 км от села Котовка, в 5 км от железнодорожной станции Ветерок.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.
 Небольшой глиняный карьер.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Барвенковского района